Selner ist der Nachname folgender Personen:

 Johannes Selner († 1583), Kreuzkantor in Dresden
 Wilhelm I. Selner (1671–1741), Abt des Klosters Ebrach

Siehe auch:
 Sellner